Dr. Feelgood — музичний альбом гурту Motley Crue. Виданий 1 вересня 1989 року. Альбом займав першу сходинку в чартах США і четверту в чартах Великої Британії.

Список пісень 
 "T.N.T. (Terror 'N Tinseltown)" — 0:42
 "Dr. Feelgood"  — 4:50
 "Slice of Your Pie" — 4:32
 "Rattlesnake Shake" — 3:40
 "Kickstart My Heart" — 4:48
 "Without You" — 4:29
 "Same Ol' Situation (S.O.S.)"- 4:12
 "Sticky Sweet"  — 3:52
 "She Goes Down"  — 4:37
 "Don't Go Away Mad (Just Go Away)"  — 4:40
 "Time for Change"- 4:45

Посилання
Encyclopaedia Metallum - Motley Crue - Dr. Feelgood 

Альбоми Mötley Crüe
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми